Archie Goodwin (auteur) (1937-1998) auteur et éditeur de comics.
 Archie Goodwin (détective) créé par Rex Stout.
 Archie Goodwin (basket-ball) (né en 1994), joueur américain de basket-ball.